Департамент Диаманте  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 2774 км². Население — 46361 человек. Плотность населения — 16,70 чел./км².

Административный центр — Дьяманте.

География 
Департамент расположен на западе провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Парана
на востоке — с департаментом Ногоя
на юго-востоке — с департаментом Виктория
на западе — с провинцией Санта-Фе

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:
Дьяманте
Хенераль-Рамирес
Либертадор-Сан-Мартин
Валье-Мария

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос